— один из основных налогов в древней Японии VII—X веков времён системы рицурё.

В VII веке единицей налогообложения выступали определённая семья (двор) и её земельные наделы, а с VIII века объектом налогообложения стали только мужчины такой семьи.

Уплачивался в виде особых товаров региона, откуда происходили те, кто подлежал налогообложению. Традиционно в качестве налога подносили шёлковые или хлопковые нити, железо, мотыги, разнообразные морепродукты.

Налогоплательщики были обязаны собственноручно принести налог представителям столичной администрации.

Литература 

 

Период Асука
Период Нара
Период Хэйан
История экономики Японии
Японские исторические термины